Шпенд Соллаку Ноэ (; род. 3 апреля 1957) — албанский поэт, писатель, журналист, переводчик и политический деятель.

Изучал албанский язык и литературу, переводил на албанский язык прозу и поэзию с итальянского (Джузеппе Унгаретти, Сальваторе Квазимодо, Чезаре Павезе) и русского (Лев Толстой, Сергей Есенин) языков. С 1992 г. проживает в Италии в статусе политического беженца. Сотрудничает с влиятельными газетами и журналами — такими как «Loog», «Das Boot», «Journal of Contemporary Anglo-Scandinavian poetry», «Rustic Rub», «Republika», «Ora e fjalës», «Rilindja Demokratike», « Parnasusof World Poets», «Dismisura testi», «Poeteka», «Fier Profil», «Nositi», «Haemus», «Drita», «Bashkimi» «News Letter», «Alto Adige» и т. д.

Центральной фигурой его произведений неизменно являются отношения между властью и личностью, между властью и интеллектуалом. Его две последние книги «Бездны» () и «Штрих-коды» () вышли в США в 2009 году и имели мировой успех.

Библиография 
 I puledri azzurri («Azure Colts», 1978)
 La Colombia balcanica («The Balkan Colombia», 1994)
 Il secolo breve dei Balcani («The short Balkan century», 1994)
 Il regno del proibito («The Kingdom of the Forbidden», 1995)
 Applaudire Caligola («To applaud Caligola», 1997)
 Un posto a piedi per Galilea («A place at the feet of Galilea», Italy 1999—2000)
 Abysses-Voragini (2009) Author House
 Barcodes-Codici a barre (2010) Author House
 Piramidi in frantumi Antologia poetica, USA 2011, ISBN 978-1-4634-0303-4 Author House
 Es hora de andar Sócrates Antología Poética, USA 2011, ISBN 978-1-4634-0297-6 Author House
 Se réveiller au fond du précipice Anthologie poétique, USA 2011, ISBN 978-1-4634-0296-9 Author House
 Atdheu i tjetrit Antologji Poetike, USA 2011, ISBN 978-1-4634-0678-3 Author House
 Il confine della nebbia romanzo, Roma 2012 ISBN 978-88-567-5719-4
Filius Hostis ovvero il figlio del nemico, romanzo, Roma 2020, ISBN 979-12-201-0437-1

См. также 
 Исмаил Кадаре
 Етон Кельменди

Ссылки 
 Персональный сайт  

Писатели Албании
Переводчики поэзии на албанский язык
Переводчики прозы и драматургии на албанский язык